Barsukow () ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Sacharowitsch Barsukow (1866–1957), russischer und sowjetischer General
 Michail Iwanowitsch Barsukow (* 1947), russischer Offizier; von 1995 bis 1996 Leiter des Inlandsgeheimdienstes FSB
 Waleri Leonidowitsch Barsukow (1928–1992), sowjetisch-russischer Geochemiker und Planetologe

 Julija Wladimirowna Barsukowa (* 1978), russische Sportlerin der Rhythmischen Sportgymnastik

Siehe auch:
 Barsukov Seamount, Tiefseeberg im Südlichen Ozean, Antarktis